Ceel Buur (district), een district in Somalië
 Ceel Buur (stad), de hoofdplaats van dit district